bvt – codice ISO 639-3 della lingua bati (idoesia)